Roedel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Roedel (1908–1986), deutscher Botschafter
 Hannelore Roedel (* 1957), deutsche Politikerin (CSU) und MdB
 Hugo Roedel (1858–1940), deutscher Geologe und Paläontologe
 Reto Roedel (1898–1991), Schweizer Romanist
 Willy Roedel (1897–1947), deutscher Polizist, SA-Führer und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes

Siehe auch:
 Rödel
 Roedelius